Die Episodenliste der Sendungen von Wer weiß denn sowas? enthält eine Auflistung aller Folgen der Quizsendung inklusive der XXL- und Schüler-Specials. Dabei werden außerdem die jeweiligen Gewinner sowie die erspielte Summe angegeben. Die Sendung wird seit 2015 im Ersten ausgestrahlt, von Kai Pflaume moderiert und umfasst derzeit acht Staffeln. Die einzelnen Auftritte der Kandidaten sind in der Kandidatenliste ersichtlich.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5 

Die fünfte Staffel endete früher als geplant. Da die Sendung ohne Beteiligung des Publikums ohne Regeländerungen nicht funktioniert, konnten angesichts der Maßnahmen zur COVID-19-Pandemie weniger Folgen aufgezeichnet werden. Ab dem 14. April 2020 wurden 12 ausgewählte Sendungen aus der vierten Staffel fortsetzend wiederholt.

Staffel 6 

Ab dem 15. Juni 2021 wurden 17 ausgewählte Sendungen aus früheren Staffeln fortsetzend wiederholt.

Staffel 7

Staffel 8 
Die ersten 20 Episoden der achten Staffel liefen als „Quizmarathon“-Spezial und wurden live gesendet.

Spielablauf der XXL-Ausgaben 
In einer XXL-Ausgabe treten sechs prominente Gäste an, von denen in drei Spielrunden und einem Finale ein Gesamtsieger ermittelt wird. In den ersten drei Runden werden mit je einem Gast auf beiden Seiten Teams gebildet, die in der üblichen Weise abwechselnd zwölf Fragen und abschließend gleichzeitig eine Masterfrage beantworten. Die anwesenden Zuschauer entscheiden sich vor der Sendung für eine Seite und wechseln im Verlauf der Sendung die Seite nicht. Wer von den Gästen noch nicht gespielt hat, wartet auch im Publikum.

Die drei Gäste der jeweils siegreichen Teams treten dann in einer Schnellraterunde gegeneinander an. Jedem von ihnen werden eine Minute lang Fragen aus einem Umschlag gestellt, von denen sie möglichst viele richtig beantworten sollen. Der Gast mit den wenigsten richtigen Antworten scheidet aus. Der Gast mit den meisten richtigen Antworten wählt aus, welchen Teamkapitän er für die Finalrunde an seiner Seite haben möchte (Hoëcker oder Elton). Die Finalrunde gewinnt das Team, welches zuerst eine bestimmte Anzahl an Fragen richtig beantwortet hat.

Die gewonnenen Beträge der ersten drei Runden werden pro Team zusammengerechnet und auf das jeweilige Publikum verteilt. Der Gewinner der Finalrunde spendet die gewonnenen 50.000 Euro für einen guten Zweck.

XXL-Ausgabe 2015

XXL-Ausgabe vom 25. Juli 2015 
Am Samstag, den 25. Juli 2015, wurde die erste XXL-Version der Sendung zur Hauptsendezeit ausgestrahlt. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld von 50.000 Euro ging an die Michael Stich Stiftung.

XXL-Ausgaben 2016

XXL-Ausgabe vom 2. April 2016 
Anlässlich des Beginns der zweiten Staffel wurde am 2. April 2016 die zweite XXL-Ausgabe ausgestrahlt. Es traten wie auch in der ersten XXL-Ausgabe sechs Prominente gegeneinander an. Wie auch in der Sendung vom 25. Juli 2015 spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

20.000 Euro spendete Elstner an Tierschützer in Australien, weitere 20.000 Euro gingen an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die restlichen 10.000 Euro des Preisgeldes von 50.000 Euro gab er aber an Rolando Villazón ab, der diese der Organisation Rote Nasen zur Verfügung stellte.

XXL-Ausgabe vom 16. Juli 2016 
Am 16. Juli 2016 wurde die dritte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld von 50.000 Euro ging an die Organisation Die Arche.

XXL-Ausgabe vom 27. August 2016 
Am 27. August 2016 wurde die vierte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld von 50.000 Euro ging an den Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung.

XXL-Ausgabe vom 23. Dezember 2016 
Am 23. Dezember 2016 wurde die fünfte XXL-Ausgabe als Weihnachtsspezial mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander, mit der Besonderheit, dass etliche Fragen das Thema Weihnachten im weitesten Sinne enthielten. Diese ersten drei Runden entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Somit ist Uschi Glas die erste Frau, die eine XXL-Ausgabe gewonnen hat. Das Preisgeld von 50.000 Euro ging an den Verein Brotzeit.

XXL-Ausgaben 2017

XXL-Ausgabe vom 11. Februar 2017 
Am 11. Februar 2017 wurde die sechste XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Von dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gingen 40.000 Euro an die Organisation Sea-Eye und 10.000 Euro an die Stiftung Elton hilft. Bülent Ceylan und Kaya Yanar spendeten jeweils 1500 € an die Zuschauer ihres Teams: Das ergab 21,43 € für das Team „Hoëcker“ und 30,00 € für das Team „Elton“.

XXL-Ausgabe vom 1. Juli 2017 
Am 1. Juli 2017 wurde die siebte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Von dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gingen jeweils 15.000 Euro an zwei Kinderhilfsorganisationen in Dresden und jeweils 10.000 Euro an EuroUnicef und ein Waisenhausprojekt in Kapstadt, welches von Michael Mittermeier unterstützt wird.

XXL-Ausgabe vom 19. August 2017 
Am 19. August 2017 wurde die achte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an den Verein Madamfo Ghana.

XXL-Ausgabe vom 30. Dezember 2017 
Am 30. Dezember 2017 wurde die neunte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Von dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gingen 25.000 Euro an die Stiftung Mittagskinder, die restlichen 25.000 Euro an den Verein Krebshilfe des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

XXL-Ausgaben 2018

XXL-Ausgabe vom 6. Januar 2018 
Am 6. Januar 2018 wurde die zehnte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Von dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gingen 25.000 Euro an das Kinderhospiz in Dießen am Ammersee, die restlichen 25.000 Euro an die Care-for-Rare-Stiftung.

XXL-Ausgabe vom 24. Februar 2018 
Am 24. Februar 2018 wurde die elfte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Von dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gingen 20.000 Euro an die NCL-Stiftung in Hamburg, 15.000 Euro an die Deutsche Kinderstiftung e. V. in Essen, 10.000 Euro an das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg und 5000 Euro an die Ocean Mind Foundation in Kiel. (Zu welchem Anteil das Preisgeld an welche gemeinnützigen Organisationen verteilt wird, wurde nicht wie üblicherweise während der XXL-Ausgabe, sondern auf der Website der Sendung bekanntgegeben.)

XXL-Ausgabe vom 21. Juli 2018 
Am 21. Juli 2018 wurde die zwölfte XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an den Verein Madamfo Ghana. Für Atze Schröder war es der zweite Sieg in einer XXL-Ausgabe. Am 19. August 2017 gewann er in der Endrunde gegen Ina Müller.

XXL-Ausgabe vom 29. September 2018 
Am 29. September 2018 wurde die 13. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Von dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gingen 24.000 Euro an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, weitere 24.000 Euro an den Verein Sonnenstrahl. Die restlichen 2000 Euro gab Schubert an Hagen ab, von diesen gingen 1000 Euro an den Verein Gegen Kinderarmut, die restlichen 1000 Euro an den Verein KufA.

XXL-Ausgabe vom 24. November 2018 
Am 24. November 2018 wurde die 14. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an das Conscious Action Network. Für Sigl war es der zweite Sieg in einer XXL-Ausgabe. Am 11. Februar 2017 gewann er in der Endrunde gegen Lena Gercke.

XXL-Ausgabe vom 29. Dezember 2018 
Am 29. Dezember 2018 wurde die 15. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an UNICEF.

XXL-Ausgaben 2019

XXL-Ausgabe vom 9. März 2019 
Am 9. März 2019 wurde die 16. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die SOS-Kinderdörfer.

XXL-Ausgabe vom 20. April 2019 
Am 20. April 2019 wurde die 17. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Somit ist Ina Müller die zweite Frau, die eine XXL-Ausgabe gewonnen hat. Davor unterlag sie am 19. August 2017 im Endrunde gegen Atze Schröder. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Institutionen in Hamburg.

XXL-Ausgabe vom 27. Juli 2019 
Am 27. Juli 2019 wurde die 18. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes.

XXL-Ausgabe vom 28. September 2019 
Am 28. September 2019 wurde die 19. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an den Verein Madamfo Ghana. Für Atze Schröder war es der dritte Sieg in einer XXL-Ausgabe. Am 19. August 2017 gewann er in der Endrunde gegen Ina Müller sowie am 21. Juli 2018 gegen Josefine Preuß.

XXL-Ausgabe vom 23. November 2019 (500. Folge) 
Am 23. November 2019 wurde die 20. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. In dieser Samstagabendshow feierte die Quizsendung ihr 500. Jubiläum. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Mikrokredite.

XXL-Ausgabe vom 28. Dezember 2019 
Am 28. Dezember 2019 wurde die 21. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Til Schweiger Foundation.

XXL-Ausgaben 2020

XXL-Ausgabe vom 8. Februar 2020 
Am 8. Februar 2020 wurde die 22. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Christiane Herzog Stiftung.

XXL-Ausgabe vom 29. Dezember 2020 
Am 29. Dezember 2020 wurde die 23. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese XXL-Ausgabe fand erstmals aufgrund der Corona-Pandemie ohne Studiopublikum statt und der Publikumsjoker wurde durch einen Videojoker ersetzt.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Vereinten Nationen.

XXL-Ausgaben 2021

XXL-Ausgabe vom 9. Januar 2021 
Am 9. Januar 2021 wurde die 24. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Genau wie die letzte XXL-Ausgabe fand diese aufgrund der Corona-Pandemie ohne Studiopublikum statt und der Publikumsjoker wurde durch einen Videojoker ersetzt.

Von dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gingen 25.000 Euro an das Projekt „Hilf Mahl“ und 25.000 Euro an die Stiftung „Hinz&Kunzt“. Davor unterlag Ulrich Tukur am 27. Juli 2019 in der Endrunde gegen Oliver Welke.

XXL-Ausgabe vom 13. Februar 2021 
Am 13. Februar 2021 wurde die 25. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Genau wie die letzten beiden XXL-Ausgaben fand diese aufgrund der Corona-Pandemie ohne Studiopublikum statt und der Publikumsjoker wurde durch einen Videojoker ersetzt.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Davor unterlag Christoph Maria Herbst am 25. Juli 2015 in der Endrunde gegen Michael Stich.

XXL-Ausgabe vom 2. Oktober 2021 
Am 2. Oktober 2021 wurde die 26. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Medico.

XXL-Ausgabe vom 29. Dezember 2021 
Am 29. Dezember 2021 wurde die 27. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an den Verein Madamfo Ghana. Für Atze Schröder war es der vierte Sieg in einer XXL-Ausgabe. Am 19. August 2017 gewann er in der Endrunde gegen Ina Müller, am 21. Juli 2018 gegen Josefine Preuß sowie am 28. September 2019 gegen Florian David Fitz.

XXL-Ausgaben 2022

XXL-Ausgabe vom 22. Januar 2022 
Am 22. Januar 2022 wurde die 28. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke.

XXL-Ausgabe vom 16. April 2022 
Am 16. April 2022 wurde die 29. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Somit ist Carolin Kebekus die dritte Frau, die eine XXL-Ausgabe gewonnen hat. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an den Robin Sisterhood e. V.

XXL-Ausgabe vom 29. Oktober 2022 
Am 29. Oktober 2022 wurde die 30. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Erstmals wurde eine XXL-Ausgabe per Eurovision auch in Österreich ausgestrahlt. In jeder Runde trat ein Deutscher gegen einen Österreicher an. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld ging zu jeweils 25.000 Euro an die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung und an McDonald’s Kinderhilfe.

XXL-Ausgabe vom 27. Dezember 2022 
Am 27. Dezember 2022 wurde die 31. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Zeltschule.

XXL-Ausgaben 2023

XXL-Ausgabe vom 28. Januar 2023 
Am 28. Januar 2023 wurde die 32. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. Zum zweiten Mal wurde eine XXL-Ausgabe per Eurovision auch in Österreich ausgestrahlt. In jeder Runde trat ein Deutscher gegen einen Österreicher an. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielten die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. Diese entsprachen den Runden einer normalen Sendung.

40.000 Euro spendete Sigl an die Hilfsorganisation Tafel und die restlichen 10.000 Euro des Preisgeldes von 50.000 Euro gab er aber an Klaus Eberhartinger ab, der diese der Organisation Amref Health Africa zur Verfügung stellte. Für Sigl war es der dritte Sieg in einer XXL-Ausgabe.

XXL-Ausgabe vom 18. Februar 2023 (1000. Folge) 
Am 18. Februar 2023 wird die 33. XXL-Ausgabe mit sechs Prominenten ausgestrahlt. In dieser Samstagabendshow feiert die Quizsendung ihr 1000. Jubiläum. Wie auch in den anderen XXL-Sendungen spielen die prominenten Gäste in drei Spielrunden gegeneinander. In dieser Jubiläumssendung ergaben sich bei jeweiligen Fragen für richtige Beantwortung 1000 Euro. Des Weiteren waren die Heavytones anwesend, die die Titelmelodie in der Show spielten.

Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ging an die Stiftung „Journalisten helfen Journalisten“.

Legende 
  = siegreiches Team
 kursiv = niedrigste Gewinnsumme
 fett = höchste Gewinnsumme

Schüler-Specials 
Im August 2015 und August 2016 wurden zwei Schüler-Specials ausgestrahlt. Hier ersetzten zwei Schüler pro Team die prominenten Gäste und spielten zusammen mit Hoëcker oder Elton gegen das jeweils andere Team. Da im Publikum hauptsächlich Schüler und Lehrer der eigenen Schule saßen, war die Anzahl irrelevant, sodass eine Münze geworfen wurde. Das Geld des Gewinnerteams, also des Teams mit dem höchsten Geldbetrag, floss in die Schulkasse. Jedoch erhielt auch das unterlegene Team 10 % des Geldbetrags des Gewinner-Teams.

Statistik 
Die maximale Gewinnsumme von 6000 Euro wurde 14 Mal (inkl. XXL-Ausgaben) erreicht. Am 29. Januar 2021 brachte in der sechsten Staffel das Preisgeld von 4999 € pro virtuelle Zuschauer in Höhe von 208,29 €. Bisher 44 Runden (inkl. XXL-Ausgaben) gingen unentschieden aus, da beide Teams nach der Endrunde auf 0,00 € rutschten. Bei den XXL-Ausgaben wird in einem solchen Fall (bisher dreimal geschehen) durch eine Schätzfrage entschieden, wer in die Schnellraterunde ziehen darf.

Die größte Zuschauerdifferenz gab es in den XXL-Ausgaben am 30. Dezember 2017, am 21. Juli 2018 und am 28. September 2019, bei denen hinter Bernhard Hoëcker jeweils 39 Zuschauer mehr saßen als hinter Elton.

Diese Tabelle zeigt die Anzahl der Siege je Team und Staffel:

Die häufigsten Besucher (inklusive der XXL-Sendungen und dem Quizmarathon) waren bis zum 6. März 2023:

Folgende Politiker waren zu Gast:

Trivia 
 Die meisten Siege hintereinander: Hoëcker 8x (Staffel 6 Folgen 656–663 (Reihenfolge im TV)) ohne XXL
 Die meisten Siege hintereinander: Hoëcker 10x in XXl in der Vorrunde, staffelübergreifend XXL 26–29
 Schätzfragen: 47:46 (1 Unentschieden) (ohne XXL) für Hoëcker
 Schätzfragen gesamt: 63:48 für Hoëcker
 Schätzfragen XXL Vorrunde: 10:2 für Hoëcker
 XXl Vorrunde: 43:20 für Hoëcker mit Schätzfragen
 XXL Vorrunde: 33:18 für Hoëcker ohne Schätzfragen

Weblinks 
 Wer weiß denn sowas? – Offizielle Seite zur Sendung
 Wer weiß denn sowas? – Seite der UFA
 Wer weiß denn sowas? – Seite auf Fernsehserien.de
 Wer weiß denn sowas? – Seite auf TV Wunschliste

Einzelnachweise 

Episodenliste